Фантастика Латвії — фантастичні твори письменників та письменниць Латвії. Переважно базується на фольклорі та міфах. Це є важливим для визначення національності народу Латвії під час незалежності та окупації. Оскільки латвійський жанр фентезі був пов’язаний з націоналістичним рухом, то він не заохочувався під час радянської окупації.

Важливим ранньомодерним героїчним прикладом твору латвійського фентезі є епічна поема «Лакплез» () (1888) Андрейса Пумпурса (1841–1902), яка вплітається в фігури з фольклору та випадки з історії Прибалтики. Лакплез — давній латвійський легендарний герой, чия величезна сила, що тримається у вухах, успадковується від ведмедиці. Він бореться зі злими силами, які шукають допомоги у свого найбільшого ворога - Темного лицаря - символічного зображення середньовічних німецьких хрестоносців.

Яніс Райніс () (справжнє ім’я Яніс Пліексанс; 1865-1929) створив драму за мотивами вірша Пумпурса: «Вогонь і ніч» ()  (1908), включаючи чортів, відьом і дракона. Головні герої - символи, що представляють націю протягом останнього тисячоліття, їх погляди змінюються з кожним наступним актом, зображуючи духовний та інтелектуальний розвиток героя та нації. Ідеологія п'єси Райніса, класики європейської символістської драми, значно відрізняється від оригіналу Пумпурса, написаного під час спроби русинізації Латвії Імператорською Росією. Темний лицар Пумпурса стає Чорним лицарем Райніса, який "походить від татар, які топчуть кожну землю під копитами своїх коней". Тепер Лакплез - це обраний герой, який повинен протистояти всім злим силам, із Заходу чи Сходу. Інша гра фантазійної ноти Райніса - це трагедія «Я грав і танцював» () , символічний Темний жанр фентезі.

Дружина Райніса, поетеса, драматург, феміністка та борець за свободу Аспазія () (справжнє ім’я Ельза Пліксане; 1868-1943), використовувала литовську та латвійську міфологію у своїй драмі «Змія нареченої» () (1928), заснована на казці про водяну Змію, яка виходить заміж за жінку у людській подобі. Найуспішнішою п’єсою Аспазії стали «Срібний покрив» () (1905). Героїня володіє срібною завісою від Богів, завдяки якій вона може бачити минуле та майбутнє та дізнаватися людські таємниці. Підтримуючи справедливість, вона стикається з конфліктом з тираном, конфліктом, що загострюється в її любові до принца. Віршовані фантастичні п'єси Аспазії - «Жриця» () (1894) та «Відьма» () (1895).

Карліс Скальбе () (1879-1945) та Яніс Веселіс () (1896-1962) заснували сучасний напрям латвійського прозового жанру фентезі. Скальбе написав понад 60 оповідань, більшість із яких використовує класичну форму казки, але має сучасний етичний зміст. Веселіс писав свої фантастичні твори на древньому Балтійському пантеоні. Його 29-поверховий цикл охоплює період від створення світу до сучасної латвійської цивілізації та змішує богів та людей, як у давньогрецькій міфології. У історіях XX століття боги впливають на історію. Ранні оповідання публікувалися в журналі «Даугава» () до 1936 року, пізніші оповідання писалися після окупації 1940 р. Веселіс емігрував до Німеччини, потім США. Латвійський журнал Zintis, що розташовується в Чикаго, опублікував деякі його розповіді англійською мовою 1962-1965 рр., а деякі також з'явилися в латвійській літературі (переклад здійснено у Канаді у 1964 р.) під редакцією Алексіса Рубуліса.

Примітки

Посилання 

Фантастика Латвії
Література Латвії